Idy marcowe (łac. Idus Martiae) − w kalendarzu rzymskim piętnasty dzień marca.

 Twórczość
 Idy marcowe – powieść Thorntona Wildera z 1948 roku 
 Idy marcowe − amerykański thriller przygodowy z 2000 r. w reżyserii Darrena Doane’a
 Idy marcowe − amerykański thriller polityczny z 2011 r. w reżyserii George’a Clooneya